Либенталь () — название населённых пунктов:

Россия 
 Либенталь — неуществующее ныне село в Грачёвском районе Ставропольского края.
 Либенталь — неуществующее ныне село в Минераловодском районе Ставропольского края.
 Либенталь — прежнее название села Отрадное Немецкого национального района Алтайского края.
 Либенталь — прежнее название село Новоурупское Успенском районе Краснодарского края.
 Либенталь — прежнее название село Пионерское Советского района Саратовской области.
 Либенталь — прежнее название посёлка Брусиловка Советского района Ставропольского края.

Украина 
 Либенталь — село в Овидиопольском районе Одесской области.
 Либенталь — прежнее название село Николаевка Вторая Новониколаевского района Запорожской области.
 Либенталь — прежнее название село Любимое Свердловского района Луганской области.

См. также 
 Гросс-Либенталь
 Ней-Либенталь
 Клейн-Либенталь